Fábio Luna de Morais ou simplesmente Fábio Luna (Rio de Janeiro, 16 de setembro de 1974) é um baterista, percussionista e flautista de música popular brasileira.

Naturais da cidade do Rio de Janeiro
Músicos do Rio de Janeiro (estado)
Bateristas de música popular brasileira
Bateristas do estado do Rio de Janeiro
Percussionistas do estado do Rio de Janeiro
Flautistas do estado do Rio de Janeiro
Músicos de música popular brasileira